Les armoiries d'Auvergne-Rhône-Alpes constituent l'emblème héraldique de la région française Auvergne-Rhône-Alpes.

Historique 
La région Auvergne-Rhône-Alpes s'est dotée d'un blason officiel en octobre 2017, reprenant ceux de l'Auvergne, de la Savoie, du Lyonnais (sans le chef à trois fleurs de lis d'or) et du Dauphiné. Le , la région officialise sur son site le blason réalisé par Matthieu Casali, doctorant en histoire. La commission nationale d’héraldique a émis un avis favorable.

Notes et références 

Armorial des régions de France
Culture en Auvergne-Rhône-Alpes